The Game Awards 2022 — церемонія нагородження найкращих відеоігор 2022 року. Церемонію було організовано та проведено Джеффом Кілі в Microsoft Theater у Лос-Анджелесі 8 грудня 2022 року та транслювалася в прямому ефірі на декількох платформах. Церемонію допрем'єрного показу вела Сідні Ґудман. Захід транслювався в прямому ефірі на понад 40 цифрових платформах, а також у форматі IMAX. На ній прозвучали музичні номери від Halsey, Hozier і Бер МакКрір, а також виступи зіркових гостей, серед яких Реджі Фільс-Еме, Аль Пачино, Педро Паскаль, Белла Рамзі, Кен і Роберта Вільямси. На показі було представлено нову нагороду за найкращу адаптацію для медіа, створених за мотивами відеоігор.

God of War: Ragnarök очолила церемонію, здобувши одинадцять номінацій і шість нагород; вона перемогла в номінаціях «Найкращий сюжет» і «Найкращий пригодницький бойовик», а виконавець головної ролі Крістофер Джадж отримав нагороду за роль Кратоса, а композитор МакКрірі — за найкращий саундтрек і музику. Elden Ring стала грою року, а також отримала нагороди за найкращу режисуру та найкращу рольову гру. Під час шоу було анонсовано кілька нових ігор, зокрема Crash Team Rumble, Death Stranding 2, Hades II та Judas, а також показано перший повний трейлер до мультфільму «Брати Супер Маріо в кіно». Шоу привернуло увагу ЗМІ після того, як наприкінці заходу на сцену пробралася людина, яка виголосила коротку промову. Церемонію переглянули понад 103 мільйони глядачів, що є найбільшим показником за всю історію шоу. Відгуки про церемонію були змішаними, з похвалою за анонси та промови, але з критикою, спрямованою на фокус на маркетингу, а не на нагороди, та недостатню представленість інді-ігор.

Нагороди та номінації

Нагороди 
Переможці перераховані першими, виділені жирним шрифтом і позначені подвійним кинджалом ().

ВІдеоігри та медіа

Кіберспортсмени та творці

Ігри з кількома номінаціями та нагородами

З кількома номінаціями 
God of War: Ragnarök лідирує з одинадцятьма номінаціями, що є найбільшим показником за всю історію шоу. За ним слідує Elden Ring з вісьмома, а також Horizon Forbidden West і Stray з сімома номінаціями. Sony Interactive Entertainment очолила список видавців з 21 номінацією, за нею йдуть Annapurna Interactive з 12 і Nintendo з 11. Окрім видавців відеоігор, Netflix отримав три номінації за свої телевізійні проєкти в категорії «Найкраща адаптація».

З кількома нагородами

Примітки

Посилання 

 

Церемонії The Game Awards